Радерфорд има више значења:
 Округ Радерфорд (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Радерфорд (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Радерфорд (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Радерфорд (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Радерфорд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Радерфорд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Ен Радерфорд, канадско-америчка глумица
 Ернест Радерфорд, британски физичар